La palabra quincho puede referirse a:
 Quincho (arquitectura) Método de construcción con madera y paja.
 Quincho (asador) Lugar de una casa donde se preparan asados a la parrilla.